Live at Urchin Studios é o primeiro álbum ao vivo de Lucy Rose, gravado junto com seu público em Londres.

Antecedentes e desenvolvimento 
Rose passou o ano de 2016 em turnês essencialmente acústicas, viajando por lugares não só em sua terra natal ou na Europa, mas também passando por lugares como Índia, Turquia, Ásia e América Latina. Fui durante esta aventura que ela decidiu gravar um álbum acústico com seu colega de banda Alex Eichenberger, uma vez que seus fãs queriam mais desse estilo calmo e relaxado. 

O álbum consiste de seis músicas de seu primeiro álbum, Like I Used To, e quatro de Work It Out, seu segundo álbum.

Faixas